Huy steht für:

 Huy (Höhenzug), ein Höhenzug im nördlichen Harzvorland in Sachsen-Anhalt
 Huy (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Huy (Belgien), Stadt in der Provinz Lüttich, Belgien
 Arrondissement Huy, der Bezirk um diese Stadt
 Huy (Adelsgeschlecht), belgisches Adelsgeschlecht

Personen: 
 Huy (Champasak) (1780–1840), Prinzgouverneur von Champasak
 Huy (Soldatenschreiber), Schreiber am Ende der 18. Dynastie des Alten Ägypten
 Huy (Vizekönig von Kusch unter Tutanchamun), Würdenträger des antiken Ägypten
 Huy (Vizekönig von Kusch unter Ramses II.), Würdenträger des antiken Ägypten
 Gerhard Huy (1940–2002), deutscher Politiker (NPD)
 Gerrit Huy (* 1953), deutsche Politikerin (AfD), MdB
 Godefroy von Huy († um 1173), belgischer Goldschmied
 Johann Christian Huy (1813–1875), hessischer Landwirt und Politiker
 Jutta von Huy (1158–1228), Wohltäterin, christliche Mystikerin und römisch-katholische Selige
 Nguyễn Huy Thiệp (1950–2021), vietnamesischer Schriftsteller
 Philippe d’Huy (um 1956–2014), französischer Jazzmusiker
 Reiner von Huy († um 1150), belgischer Goldschmied und Bronzegießer

Siehe auch:
 Hui